Gálos László (1899–1968) kanonok, teológiatanár, egyházjogász, egyetemi tanár
 Gálos László (1933–2020) válogatott röplabdázó, olimpikon, edző